L'oiseau s'envole, film muet français réalisé par Albert Capellani, sorti en 1911 ;
 L'oiseau s'envole, titre francophone du film muet américain  réalisé par Allen Holubar, sorti en 1920 ;